Drôme je lahko:

 Drôme - departma v jugovzhodni Franciji
 Drôme - reka v Franciji